9-й выпуск  Бредене-Коксейде Классик — шоссейной однодневной велогонки, ранее известной как Хандзаме Классик, по дорогам бельгийской провинции Западная Фландрия. Гонка прошла 22 марта 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал немецкий велогонщик Паскаль Аккерман из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 23 команды: 8 команд категории UCI WorldTeam, 14 проконтинентальных и 1 континентальная команда. Всего на старт соревнования вышли 154 гонщика. До финиша доехали 137 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Бредене-Коксейде Классик 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Март 2019 года